Емануїл Асторга (1680—1757) — італійський композитор епохи бароко.
 Мануель Асторга (* 1937) — чилійський футболіст, що грав на позиції воротаря. Виступав, зокрема, за клуб «Універсідад де Чилі», а також національну збірну Чилі, у складі якої став бронзовим призером чемпіонату світу 1962 року.
 Нора Асторга (1949—1988) — нікарагуанська революціонерка.

 Асторга — місто і муніципалітет у Бразилії, входить до штату Парана.
 Асторга — мікрорегіон у Бразилії; входить до штату Парана.
 Асторга — місто і муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Леон.
 Тьєрра-де-Асторга — історична область і район (комарка) в Іспанії, знаходиться у провінції Леон.

Див. також 
 Асторзька діоцезія